Aberdeen kan syfta på:

 Aberdeen (film) – en film (2000) regisserad av Hans Petter Moland med Stellan Skarsgård och Lena Headey
 Aberdeen Asset Management – ett kapitalförvaltningsbolag
 Aberdeen FC – skotsk fotbollsklubb från Aberdeen i Skottland
 Aberdeen IronBirds – en baseballklubb i Aberdeen, Maryland
 University of Aberdeen – ett universitet i Aberdeen i Skottland

Personer
 George Hamilton-Gordon, 4:e earl av Aberdeen, känd som lord Aberdeen

Geografi

Australien

 Aberdeen, New South Wales

Hongkong

 Aberdeen, Hongkong

Kanada

 Aberdeen, Saskatchewan

Storbritannien

 Aberdeen City - en av Skottlands kommuner
 Aberdeen – en stad i Aberdeen City
 Aberdeens hamn

Sydafrika

 Aberdeen, Sydafrika

USA

 Aberdeen, Idaho
 Aberdeen, Maryland
 Aberdeen, Mississippi
 Aberdeen, North Carolina
 Aberdeen, South Dakota
 Aberdeen, Washington